

Янтарне — село, ПМР, Кам'янський район

Янтарне — село, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область

Янтарне — село, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Янтарне — село, Донецька область, Мар'їнський район
 Янтарне — селище, Херсонська область, Білозерський район